FK Aqtöbe er en fodboldklub fra Kasakhstan, som blev stiftet i 1967 under navnet Aktjubinez. Siden har klubben skiftet navn flere gange, frem til den fik det nuværende navn i 2005.

Klubben spillede en del år i den tredjebedste række i Sovjetunionen, indtil Kasakhstan fik sin egen liga, hvor den spiller i den bedste række.

Titler 
 Kasakhstanske mesterskaber (5): 2005, 2007, 2008, 2009 og 2013
 Kasakhstanske pokalturnering (1): 2008
 Superpokalturnering (3): 2008, 2010 og 2014

Historiske slutplaceringer

Referencer 

Aqtøbe, FK
Aqtøbe, FK